Bienvenue en enfer est le titre de l'épisode 4 de la saison 1 de la série télévisée Nicky Larson, diffusé en 1987.
 Bienvenue en enfer (Highway to Hell) est un film américain réalisé par Ate de Jong en 1992.